

Sigle 
 Radio Studio Centrale – emittente radiofonica di Catania
 Repubblica Socialista Ceca – parte della repubblica federale della Cecoslovacchia (1969-1990)
 Recherche et Sauvetage au Combat – unità speciale dell'Aeronautica militare francese
 Ripetizione Segnali Continua – sistema di trasmissione di dati usato in ambito ferroviario
 RISC Single Chip – processore IBM
 Royal Shakespeare Company – compagnia teatrale britannica
 Royal Society of Chemistry – società scientifica e associazione professionale del Regno Unito
 Reduced Social Cues
 RSC – Rom Sinti e Caminanti così intesi dalla Comunità Europa con Direttiva n. 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea

Religione
 R.S.C. – Suore della Carità dell'Australia
 R.S.C. – Suore di Carità d'Irlanda
 R.S.C. – Suore Riparatrici del Sacro Cuore

Altro
 RSC-51 – missile svizzero